Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1961 — 28-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 1 березня по 12 березня 1961 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 39-й чемпіонат Європи.

Кваліфікація

Чемпіонат світу Група А

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані:
 Воротар  Сет Мартін
 Захисник  Іван Трегубов
 Нападник  Властіміл Бубник

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Чемпіонат світу Група С

Посилання  

 Архів  
 Архів   

 

1961 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швейцарії
Березень 1961